Ligue 1 sæson 2009-10 var den 72. udgave. Turneringen blev afviklet Frankrig 8. august 2010 og blev afsluttet 15. maj 2011.

Tabel

Statistik

Målscorer
Mamadou Niang vandt Trophée du Meilleur Buteur.

Sidst opdateret: 21. maj, 2010
Kilde: Règlement du classement des buteurs

Assister
Lucho González vandt Trophée du Meilleur Passeur.

Sidst opdateret: 7. maj, 2010
Kilde: Règlement du classement des passeurs 

Fodboldsæson 2009-10
2009-10